Gli acchiappamostri (Eerie, Indiana) – serie televisiva del 1991
Gli acchiappamostri (Monsters at Large) – film del 2018 diretto da Jason Murphy
Gli acchiappamostri (The Strange Chores) – serie animata del 2019